Das 15. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 29. Juni bis zum 6. Juli 1969 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Die Titelverteidiger Wjatscheslaw Jegorow und Hella Riede waren erneut erfolgreich. Riede schlug im Finale Brigitte Hoffmann. Jegorow konnte auch seinen Titel im Mixed verteidigen, diesmal an der Seite von Maria Kull. Das Herrendoppel ging an die beiden Ungarn András Szöcsik und Péter Szőke. Das Damendoppel gewannen Jewgenija Isopaitis und Maria Kull. Wie im Vorjahr erreichten im Damendoppel Brigitte Hoffmann und Hella Riede sowie im Mixed Riede und Werner Rautenberg das Finale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 13. Jahrgang (1969), Heft 5

1969
Tennisturnier 1969
Tennisturnier in Zinnowitz